Friederike Wilhelmine Alexandrine Marie Helene van Pruisen (Potsdam, 23 februari 1803 - Schwerin, 21 april 1892) was een dochter van koning Frederik Willem III van Pruisen en van Louise van Mecklenburg-Strelitz. Zij huwde in 1822 met de latere groothertog Paul Frederik, zoon van Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin en van Helena Paulowna van Rusland. 
Het paar kreeg volgende kinderen:
 Frederik Frans II (28 februari 1823 – 15 april 1883), groothertog van Mecklenburg
 Louise (1824-1859), gehuwd met Hugo zu Windisch-Graetz
 Frederik Willem Nicolaas (5 maart 1827 - 28 juli 1879, gehuwd met Alexandrine van Pruisen, dochter van Albert van Pruisen

Alexandrine stond na de dood van haar man in 1842 aan het Mecklenburger hof bekend als Groothertogin-moeder. Zij woonde het grootste gedeelte van het jaar in het Alexandrinenpaleis in Schwerin. Bijna vijftig jaar bleef ze een middelpunt aan het hof. Ze wijdde zich vooral aan de liefdadigheid. Haar achterkleindochter, kroonprinses Cecilie van Duitsland omschreef haar als eine heitere Natur, besaß sie viel Humor und hat auch bis in ihere letzte Tage hinein ihr herzliches Lachen nicht verlernt. Mit sehr viel natürlichem Verstand verband sie große Menschenkenntnis und verfügte über die Gabe einer gewandten Unterhaltung.

Prins(es) van Pruisen